«Ермоловы» — российский драматический телесериал, с элементами мелодрамы и мистики, снятый в 2008 году компанией «Фаворит-фильм» по заказу «Централ партнершип». Впервые показан в Казахстане осенью 2009 года на телеканале «Астана», затем на Украине на телеканале «1+1» в марте 2010 года, затем на Первом канале в России в мае 2010 года. Телесериал поставлен на основе трилогии Анны Берсеневой «Ермоловы», включающей романы «Яблоки из чужого рая», «Антистерва», «Мурка, Маруся Климова».

Сюжет 

Действие сериала начинается в XVII веке в Польше, с трагедии в семье Радзивиллов. Узнав о том, что юный наследник этого княжеского рода, Анджей, подарил одну из родовых украшений (парюру) своей возлюбленной, простолюдинке Марыле, его родители разлучают возлюбленных и отбирают брошь. Наблюдая, как Марылю увозят в повозке, меж тем как его родители выходят встречать наречённую невесту сына, Анджей сбрасывается с башни на глазах у родителей. Марыля же проклинает злосчастные драгоценности Радзивиллов и весь их род на веки вечные, и тоже кончает жизнь самоубийством — топится в озере.

Далее зрителей переносят в 1920-е годы. Константин Ермолов влюбляется в Асю, которая танцует и поёт по ночам в кабаре. Казалось бы всё идёт хорошо, пока Константина не отправляют в командировку в Белоруссию, чтобы следить за девушкой Христиной и её отцом, которые должны были оказаться врагами советской власти. Прожив рядом с девушкой несколько месяцев, он влюбляется в неё. Вскоре объявляют, что командировка окончена и Христину ссылают в лагерь, подаренные потомком династии Радзивиллы камни отбирают. Вскоре Христина понимает, что это всё не случайность, а Константин соучастник её ареста. Это те самые злосчастные украшения, некогда проклятые полькой, чья любовь с юным Радзивиллом трагически окончилась из-за них. Драгоценности эти будут преследовать Ермоловых до наших дней, принося несчастье в любви всем, кто их носит.

Костя вернулся к Асе, но к ней случайно попадают эти драгоценности. Отсюда начинается чёрная полоса.

Проходит много лет, на дворе начало 1950-х. С камнями встречается уже дочь Константина и его второй жены Натальи — Тоня. Приехав на практику в белорусскую деревню, она случайно встречается с сыном Христины, а затем и с самой Христиной. Та просит Тоню оставить её сына в покое. Как выясняется, сына она родила в лагере, а его отец — Стас Радзивилл. В поезде, идущем до столицы, Тоня встречает цыганку, которая гадает ей в обмен на украшение. Вскоре у Тони рождается сын Сергей.

Проходит ещё 25 лет. Сергей учится в институте и встречает там свою будущую жену Анну. У Анны рождается сын Матвей. Спустя несколько лет Сергей случайно встречает цыганку, та отдаёт ему украшение, которое досталось ей от мамы, но взамен привораживает Сергея. Анна находит в кармане мужа украшение, он его дарит своей жене. Тоня, которая поддерживает очень тёплые отношения с невесткой, просит продать это украшение, чтобы оно не мешало жить их семье. Анна не послушала свекровь, Сергей уходит от Анны к Амалии (цыганке).

В ролях 
 Дмитрий Щербина — Константин Ермолов (правнук русского генерала Ермолова);
 Анна Миклош — Анастасия Раевская, жена Константина;
 Елена Захарова — Антонина Константиновна Ермолова, дочь Константина от второй жены Натальи;
 Ада Роговцева — Антонина Константиновна Ермолова, мать Сергея, в старости;
 Анна Большова — Анна, жена Сергея, мать Матвея;
 Владимир Симонов — Сергей Ермолов, муж Анны, отец Матвея, любовник Амалии;
 Всеволод Болдин — Матвей Сергеевич Ермолов, сын Анны и Сергея;
 Сергей Жарков — Сергей Ермолов в молодости;
 Ирина Лосева — Амалия;
 Наталья Костенёва — Маруся, дочь Амалии;
 Олег Масленников-Войтов — Кастусь, сын Христины;
 Василиса Рымжа — Христина в молодости;
 Гражина Байкштите — Христина в старости;
 Станислав Любшин — Паоло Маливерни, сын Аси и Джакомо Маливерни;
 Андрей Чубченко — Марко Маливерни, сын Паоло;
 Михаил Борисович Борисов — депутат Корочкин, начальник Матвея;
 Геннадий Храпунков — Касьян Иванович.
 Игорь Ясулович — Петрушечка, клоун
 Юлия Агафонова - Лола Ермолова
 Антон Хабаров — Григорий Кталхерман, сотрудник московского ЧК
 Александр Леньков — музейный смотритель

Примечания

Ссылки 
 «Ермоловы» на сайте KinoTeatr.ru

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2010 году
Телесериалы России, завершённые в 2010 году
Драматические телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы телеканала 1+1
Телесериалы Первого канала
Телесериалы «Централ Партнершип»
Фильмы студии «Фаворитфильм»